AND je lahko:
 mednarodna avtomobilska oznaka za Andoro.
 v elektroniki Logična vrata.
 Andromeda (ozvezdje)

Glej tudi 

Kratice